

Cinema 
 Il rompicuori (The Heartbreak Kid), film del 1972 diretto da Elaine May,
 Amore ribelle (The Heartbreak Kid), film del 1993 diretto da Michael Jenkins,
 Lo spaccacuori (The Heartbreak Kid), film del 2007 diretto da Peter e Bobby Farrelly, remake del film del 1972.

Altro 
 The Heart Break Kid, soprannome del wrestler Shawn Michaels.